Revo puede referirse a:
 Revò, localidad italiana;
 Revo Uninstaller, desinstalador de aplicaciones para Windows.